Princezna Sofia, vévodkyně z Värmlandu, (rozená Sofia Kristina Hellqvistová; * 6. prosince 1984, Danderyd) je členka švédské královské rodiny. Než se Sofia provdala za prince Karla Filipa a v roce 2015 se stala švédskou princeznou, byla glamour modelkou a soutěžící v televizní reality show. Mají tři syny, prince Alexandra, prince Gabriela a prince Juliana, kteří jsou pátý, šestý a sedmý v linii následnictví švédského trůnu.

Mládí a vzdělání 
Sofia Hellqvistová se narodila v roce 1984 v nemocnici Danderyd v Danderydu švédské matce Marie Britt Rotmanové (* 1957), marketingové manažerce v plastikářském průmyslu, a dánsko-švédskému otci Eriku Oscarovi Hellqvistovi (* 1949), pracovnímu poradci švédské pracovní agentury. Pokřtěna byla 26. května 1985 v kostele Tibble. Ve věku šesti let se přestěhovala do Älvdalen. Má dvě sestry, Linu Hellqvistovou (koordinátorka humanitárních projektů, * 1982) a Saru Hellqvistovou (kriminoložka, * 1988). Navštěvovala Montessori školu Älvdalen a Školu Älvdalen. Ve Vzdělávacím centru Vansbro studovala umělecký program.

Osobní život 
Zúčastnila se reality show Paradise Hotel, ve které postoupila do finále. V roce 2005 se přestěhovala do New Yorku, kde získala certifikát lektorství jógy.

Po návratu do Švédska se věnovala charitativní činnosti. V roce 2010 se plně zapojila (některé životopisy uvádějí, že ho spoluzaložila) do činnosti charitativního projektu Playground, kde byla k roku 2014 viceprezidentkou.

Vztah a manželství se švédským princem 
V roce 2010 časopis Expressen zveřejnil informaci, že udržuje partnerský vztah s princem Karlem Filipem Švédským. V reakci na zprávu se zvedla vlna odporu, zejména kvůli modelingové minulosti. V roce 2011 královský dvůr potvrdil, že dvojice bydlí společně.

Následně Hellqvistová zahájila charitativní činnost. Začala se účastnit rodinných akcí švédské královské rodiny, křtin princezen Estelle a Leonore nebo oslav 70. narozenin královny Silvie. K zasnoubení došlo 27. června 2014. Od zásnub se účastní akcí královské rodiny v roli královské snoubenky. Svatba se uskutečnila 13. června 2015. 19. dubna 2016 se jim narodil jejich první syn, pojmenovaný Alexandr Švédský. 31. srpna 2017 se jim narodil jejich druhý syn Gabriel. Dne 26. března 2021 se páru narodil třetí syn, Julian.

Žijí v Drottningholmském paláci ve Stockholmu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bernadottové
Švédské princezny
Švédské vévodkyně
Princezny sňatkem
Švédské modelky
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu zásluh o Italskou republiku
Nositelé Řádu islandského sokola
Lidé ze Stockholmu
Narození v roce 1984
Narození 6. prosince
Narození v Danderydu
Žijící lidé
Ženy